Weimar-Orlamünde significa
 el Condado de Weimar-Orlamünde
 los Condes de Weimar-Orlamünde

Personas
 Inés de Weimar-Orlamünde (m. 1354), condesa, abadesa
 Elena de Weimar-Orlamünde, abadesa del monasterio de Hof (1435–1465)
 Segismundo de Weimar-Orlamünde (m. 1447), conde